Through the Flames – cortometraggio del 1912 diretto da Thomas H. Ince
Through the Flames – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
Through the Flames – cortometraggio del 1913 diretto da Ethyle Batley
Through the Flames – cortometraggio del 1914 diretto da Otis Turner
Through the Flames – cortometraggio del 1914 diretto da Robert G. Vignola